Попелюшка — казка та її головний персонаж
 Попелюшка (балет)
 Попелюшка (печера) — гіпсова печера на території Чернівецької області
 Попелюшка — французький короткометражний художній фільм Жоржа Мельєса 1899 року
 Попелюшка — радянський чорно-білий художній фільм 1947 року
 Попелюшка (мультфільм, 1950) — кольоровий мультфільм кінокомпанії Дісней 1950 року.
 Попелюшка - радянський мультиплікаційний фільм, створений в 1979 році на студії " Союзмультфільм".
 Попелюшка — російсько-український мюзикл 2002 року

Див. також 
 Три горішка для Попелюшки () — фільм-казка, Чехословаччина—НДР, 1973 рік. Режисер — Вацлав Ворлічек. У ролі Попелюшки Лібуше Шафранкова.
 Попелюшка.ру — лірична кінокомедія, Росія—Україна, 2007 рік. Режисер — Олександр Замятин.